

Sigle 
 BrettspielWelt – portale tedesco di giochi online
 Beach Soccer Worldwide – organo di governo del beach soccer
 Basketball Stars Weert – società cestistica olandese

Codici 
 BSW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Boswell Bay (Stati Uniti)
 bsw – codice ISO 639-3 della lingua baiso